Strătilescu (Stratilescu, Stratilesco)
 Dumitru Strătilescu, un general român
 Grigore Stratilescu (1865  1947), un inginer constructor român
 Tereza Stratilesco

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera S

Nume de familie românești